Il doppio del torneo di tennis Camparini Gioielli Cup 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Franco Ferreiro e Lamine Ouahab che hanno battuto in finale Pablo Cuevas e Horacio Zeballos 6-4, 1-6, [10-4].

Teste di serie 

 Pablo Cuevas /  Horacio Zeballos (finale)
 Jasper Smit /  Martijn van Haasteren (primo turno)

 Frederico Gil /  Alessandro Motti (primo turno)
 Juan Pablo Brzezicki /  Leonardo Mayer (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Camparini Gioielli Cup 2007